Roughnecks – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1980
Roughnecks – serie televisiva britannica trasmessa dal 1994 al 1995